Татибана Акэми (яп. 橘 曙覧 (たちばな  あけみ); 1812 — 1868 гг.) — японский поэт эпохи Эдо.

Биография 
Татибана Акэми родился в семье торговца бумагой в провинции Этидзэн (северная часть нынешней префектуры Фукуя). Рано потерял родителей. Некоторое время учился, чтобы стать монахом. В итоге поступил в служение в монастырь секты Нитирэн-сю. Это послужило в дальнейшем стимулом для изучения и написания вака. Вернувшись на родину после обучения, он продолжил дело отца, женился, но вскоре передал семейное дело брату и полностью посвятил себя поэзии.

В 1844 году Акэми стал учеником Танака Охидэ (1777-1847), известного японского языковеда, сторонника «отечественной науки» (кокугаку). В 1846 году Акэми, окончательно передав брату все имущество семьи, построил себе в горах, неподалеку от дома, хижину и удалился туда, чтобы в уединении сочинять стихи и изучать древние памятники японской литературы. В 1861 году Акэми совершил паломничество в святилище Исэ и в том же году он посетил Киото, где познакомился со многими поэтами. Популярность поэзии Акэми росла, и в 1865 году его дом посетил даймё провинции Этидзэн, а двумя годами позже поэту было назначено денежное содержание.

Особенность поэзии 
Особенность поэзии Татибана Акэми заключается в том, что он размышлял в своих произведениях о бытовых мелочах, промышленной деятельности, поэт не ограничивал себя только природными сценами и романтическими темами. Он жил довольно скромно в своей хижине, подальше от шума города, поэтому его стихи простые, но искренние. В творчестве Татибана Акэми можно проследить влияние «Манъёсю», древней японской антологии, которую он изучал на протяжении всей своей жизни.

たのしみは空暖（あたた）かにうち晴し春秋の日に出（い）でありく時 (Таносими ва атата ка ни ути харэ си сюн дзюн но хи ни  идэ арику токи)

Как хорошо, когда выберешь день потеплее и дотемна осенью либо весною бродишь в горах окрестных .

Литература 

 «Стихи Синобуя»(«Синобуноякасю», яп. 志濃夫廼舎歌集 (しのぶのやかしゅう) ) - сборник танка (860 стихов), 1878 год. В этот сборник входит «Докуракугин» (独楽吟 どくらくぎん, что дословно можно перевести как "прочтение стихов в своё удовольствие") - известное собрание из 52 танка. 
 «Песни Соломенной хижины» («Варая эйсо», яп. 藁屋詠草 (わらやえいそう) )  - сборник из 15 нагаута.
 «Сочинения Соломенной хижины» ( «Варая бунс», яп. 藁屋文集(わらやぶんしゅう) ). 1898 год. Рукопись была сожжена.
 «Запах Сакаки» («Сакаки но каори», яп.榊の薫(さかきのかおり) ) - путевые записки о храме Исэ-дзингу, 1861 год.
 «Рассказы у очага» («Ироригатари», яп. 囲炉裡譚 (いろりがたり) ) - сборник эссе.

Примечания

Ссылки 

 Edward Kamens. Reviewed Work: The Way of Shikishima: Waka "Theory and Practice in Early Modern Japan" by Roger K. Thomas // The Society for Japanese Studies. — 2010. — ISSN https://www.jstor.org/stable/20752542?seq=2#metadata_info_tab_contents
 D. Keene and M. Izawa, Some Japanese Portraits, Kodansha 1983, pages 125-133

Японские поэты